Taille steht für:

 Taille, schmalste Stelle des Rumpfes eines Körpers
 Taille (Steuer), Steuer in Frankreich
 Taille (Kleidungsstück), Kleidungsstück
 Taille (Einheit), belgisches Längenmaß
 Taille, Musikinstrument, siehe Barockoboe

Taille ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice de la Taille (1872–1933), französischer Jesuit und Theologe

Siehe auch:
 Taillenweite